Крючкоклювая ванга () — вид птиц из семейства ванговых. Эндемик Мадагаскара. Выделяют два подвида.

История изучения 
Матюрен-Жак Бриссон описал этот вид за шесть лет до Линнея и дал ему латинское название. Однако он не придерживался биноминальной системы, поэтому Линней назвал птицу иначе, сославшись, однако, на работу Бриссона.

Описание 
Длина тела 25-29 см. Вес от 53.5 до 80.5 г. Клюв длинный и крючковатый. Ноги крепкие и длинные.

Биология 
Питаются крупными насекомыми и мелкими позвоночными, в том числе хамелеонами средних размеров, лягушками, мелкими птицами и птичьими яйцами. Крючкоклювые ванги моногамны, в строительстве чашеобразного гнезда участвуют и самец, и самка.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 Крючкоклювая ванга на hbw.com

Ванговые